Sauver ou périr, film de Frédéric Tellier
Sauver ou périr, téléfilm de John Power
Devise de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.